Га́рді (,  або ) — англомовне прізвище і топонім.

Персоналії 
Див.: Гарді (прізвище)

Топоніми

Гарді (округ, Західна Вірджинія) — округ в штаті Західна Вірджинія (США)
 Гарді — місто, розташоване в округах Шарп і Фултон, штат Арканзас
 Гарді — місто, штат Айова
 Гарді — селище, штат Небраска

 Гарді (округ, Флорида) — округ в штаті Флорида (США)

Гарді () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лангедок-Руссільйон, департамент Од.

Гарді (півострів) — півострів на острові Осте південної частини архіпелагу Вогняна Земля.

Інше 
 2866 Гарді (2866 Hardy) — астероїд головного поясу, відкритий 7 жовтня 1961 року.
 Гарді (монета)

Див. також 
 Гардінг

Англійські прізвища